Le col de Sainte-Marie peut désigner :
 le col de Sainte-Marie en Corse ;
 le col de Sainte-Marie dans le massif des Vosges.